Алхазу́рово () — село в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики. Административный центр Алхазуровского сельского поселения.

География 

Село расположено у Аргунского канала, в 10 км к юго-востоку от районного центра — города Урус-Мартан.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Гойты, на северо-востоке — село Старые Атаги, на востоке — Чири-Юрт, на юго-востоке — Дуба-Юрт, на западе — Гой-Чу, на северо-западе — Гойское.

На юге к селу примыкает гора Чахкер-Корт.

История 
В 1963 году в центре села случайно обнаружен Алхазуровский могильник VI-IV вв. до н.э. В могильнике обнаружены пастовые бусы и бронзовые предметы. Сохранность костей очень плохое. Собранный материал до войны хранился в Чеченском государственном музее. 

Также в 1963 году Х. Д. Ошаевым и В. Б. Виноградовым открыта и исследована  Алхазуровское средневековое поселение  IX века находящееся на южной стороне села. В культурном слое который достигает 0,5 м. обнаружены остатки грушевидных ям - хранилищ. А также огромные "хумы" (сосуды) лежащих цепочкой. Всего 10 штук. Ученые предполагают что тут находился город Индили упоминаемый в русских источниках XVI-XVII веков и созвучный чеченскому аулу Ингилик (по названию реки) который здесь находился. 

В 1944 году после депортации чеченцев и ингушей и упразднения Чечено-Ингушской АССР, селение Алхазурово было переименовано в Привольное.

После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1958 году селу было возвращено его прежнее название.

В советскую эпоху в селе действовали сельскохозяйственные предприятия. 

Во время чеченских войн село частично было разрушено

Население

Тайп 
 Хьачарой
 Гухой
 Памятой
 Чантий
 Хилдехарой
 Ч1инхой
 Шарой
 Терлой 
 Нихалой
 Гучангий
 Мулкъой
Б1овлой
Зумсой
Жагалдой
Джей (Джей)

Дишний
 Вашиндарой

Известные уроженцы 
 Мухамед-Мирзаев, Хаваджи — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Чупалаев Саид-Магомед Цугаевич — известный чеченский полевой командир, бригадный генерал Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия, начальник штаба Шамиля Басаева и его личный друг.
 Сулейманов Ахмад Сулейманович — исследователь-краевед (кавказовед), педагог, народный поэт, художник и музыкант.
 Бексултанов Муса Эльмурзаевич — народный писатель ЧР.
Умар-Хажди Хасанов — полевой командир Ичкерии. Заместитель и ближайший соратник Салмана Радуева.
Беслан Исаев — профессиональный боец ММА. Чемпион ProFC. Чемпион ACB в полусреднем весе. 
Ислам Исаев — профессиональный боец ММА. Младший брат Беслана Исаева.
Абубакар Арсамаков — миллиардер, президент Московского индустриального банка (с 23 апреля 1998 года).
Ахмед Мусаев  — известный тренер по ММА. Воспитал таких известных и титулованных бойоцв как Адлан Амагов, Абдул-Азиз Абдулвахабов, Абдулкерим Эдилов, Зубайра Тухугов.

Примечания 

Алхазурово